Handwara ist eine Stadt (Municipal Committee) im Nordwesten des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie liegt im gleichnamigen Tehsil im Distrikt Kupwara. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 13.600.
Die Geschlechterverteilung liegt bei 843 Frauen auf 1000 Männer.
Knapp 90 % sind Muslime, 8,2 % Hindus.

Die Stadt Handwara liegt im Norden des Kaschmirtals an den östlichen Ausläufern des Pir Panjal auf einer Höhe von . Der Fluss Talri verläuft 2 km östlich der Stadt. Handwara liegt 15 km südlich der Distrikthauptstadt Kupwara sowie 20 km nordwestlich von Sopore.

Klima 
Das Klima in Handwara ist warm-gemäßigt. Die regenreichsten Monate sind März und April. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 847 mm.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Kupwara